Премия Роберта Хайнлайна () — литературная премия, учреждённая «Обществом Хайнлайна» () в 2003 году. Она присуждается за «выдающиеся опубликованные работы в области научной фантастики или технической литературы, которые вдохновляют людей на освоение космоса». Она названа в честь известного писателя-фантаста Роберта А. Хайнлайна, и с 2013 года администрированием премии занимается Балтиморское общество научной фантастики. Вручается она ежегодно одному или двум получателям.

Лауреат премии получает серебряный медальон с портретом Хайнлайна в исполнении художника Арлина Роббинса и сертификат. К медальону также прилагается красно-бело-синий шнурок.

Лауреаты по годам 

 2003 — Майкл Флинн и Вирджиния Хайнлайн
 2004 — Артур Кларк
 2005 — Ларри Нивен и Джерри Пурнелл
 2006 — Грег Бир и Джек Уильямсон
 2007 — Энн Маккефри и Элизабет Мун
 2008 — Бен Бова и Спайдер Робинсон
 2009 — Джо Холдеман и Джон Варли
 2010 — не присуждалась
 2011 — Конни Уиллис
 2012 — Стэнли Шмидт
 2013 — Аллен Стил и Эрик Котани (Ёдзи Кондо)
 2014 — Джеффри Лэндис
 2015 — Джек Макдевит
 2016 — Ким Стэнли Робинсон
 2017 — Роберт Сойер
 2018 — Нил Стивенсон
 2019 — Грегори Бенфорд
 2020 — Вернор Виндж
 2021 — Кэролайн Черри
 2022 — Дэвид Джерролд

Примечания

Ссылки 
 
 Heinlein Society  

Роберт Хайнлайн
Литературные премии США
Премии фантастам